Fest-Marsch steht für:

 Fest-Marsch (1847), Marsch von Johann Strauss Sohn, op. 49
 Fest-Marsch (1893), Marsch von Johann Strauss Sohn, op. 452